Macau Open 2019 steht für folgende Sportturniere:
 Macau Open 2019 (Badminton)
 Macau Open 2019 (Squash)